Blendon – distretto di Bexley, Londra (Regno Unito)
 Blendon – township della Contea di Ottawa, Michigan (Stati Uniti d'America)